Järvmossor (Psilopilum) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Järvmossor i familjen Polytrichaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Polytrichaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor